Reichshoffen (Duits:Reichshofen) is een stadje en gemeente in het Franse departement Bas-Rhin (regio Grand Est). De gemeente telt 5470 inwoners (2004) en maakt deel uit van het arrondissement Haguenau-Wissembourg.

Geografie
De oppervlakte van Reichshoffen bedraagt 17,6 km², de bevolkingsdichtheid is 310,8 inwoners per km².

Demografie
Onderstaande figuur toont het verloop van het inwonertal (bron: INSEE-tellingen).

Verkeer en vervoer 
In de gemeente staat het spoorwegstation Reichshoffen.

Afbeeldingen

Stedenband 
  Kandel (Duitsland), sinds 1961

Externe links
 

 
Reichshoffen